Гуго Матвеевич Ма́низер (17 июня 1927, Ленинград — 4 декабря 2016) — советский и российский художник (живописец, график), Почётный член Российской академии художеств.

Биография 
Сын скульпторов Матвея Манизера и Елены Александровны Янсон-Манизер, внук живописца и педагога Генриха Матвеевича Манизера.

В 1952 г. окончил Московский художественный институт им. В.Сурикова по мастерской профессора Г. Г. Ряжского, в течение сорока лет преподавал рисунок студентам факультета скульптуры, имел ученое звание профессора, был проректором по учебно-воспитательной работе. Член Московского Союза Художников, член Международного Художественного Фонда. Кандидат искусствоведения.

Создатель цикла работ «Страна моя родная», подаренного автором государству.

Гуго Манизер — пейзажист вдохновенный и искренний. Его реализм (удивительно, что в мире современного условного искусства кто-то ещё пишет реалистические пейзажи), призрачный и почти нереальный, наполнен буквальностью не деталей, а настроений и эмоций. Его работы, будь то экзотические картинки дальних стран или лирические образы русской природы, наполнены светлым и ясным чувством прекрасного. Лишённые всякой патетики, подчеркнутого символизма и нарочитой эффектности, они словно открывают окно перед глазами того, кто на них смотрит. Окно в такой обычный и такой удивительный мир, который он увидел в своих многочисленных путешествиях. Словно Дон Кихот, вознёсший до небес свою
Прекрасную Даму, он стал рыцарем восхитительной, ни с чем не сравнимой красоты мироздания, но прославил её не с помощью копья и меча, а с помощью красок и холста — единственного оружия художников.

Скончался на 90-м году жизни 4 декабря 2016 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (место 6-37-1) рядом с родителями.

Награды и звания 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).

Литература 
 Архитектура Соловецкого монастыря : (альбом репрод. / Г. М. Манизер; текст П. Тельтевского); худож. Г. М. Манизер. — Москва : Советский художник, 1969. (Памятники древнего зодчества)
 По Индонезии : Ява — Бали : путевые зарисовки / Г. М. Манизер; текст С. Виноградова, — Москва : Советский художник, 1965.
 По Средней Азии / рисунки Г. М. Манизера; текст В. Курныкова, Москва : Советский художник, 1969.
 Манизер, Гуго Матвеевич. По Байкалу: комплект открыток / Г. М. Манизер. — М. : Изобраз. искусство, 1980. — 16 откр.
 Манизер Г. М. Архитектура Пскова. — М.: Советский художник, 1968

Картины находятся в собраниях 
 Картинная галерея г. Красноармейска 
 Луганский областной художественный музей

Ссылки 
 Манизер, Гуго Матвеевич — произведения художника
 Дни рождения известных людей, события, праздники, календари
 Памятник Куйбышеву хотели поставить на крыше 15-этажного дома. О Матвее Манизере — создателе лучших скульптур Самары
 Галерея 100 советских художников
 Справочник «Единый художественный рейтинг». Выпуск 5.Номинация «Живописцы и графики», Том 2
 Фотосоюз. Портрет Г. М. Манизера

Примечания 

Гуго Матвеевич
Художники России XX века
Графики России
Графики СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище